Die WGS Schwerin (Wohnungsgesellschaft Schwerin) ist eine kommunale Wohnungsgesellschaft  in Schwerin, die
größte in der Stadt.

Übersicht 
Die WGS der Stadt Schwerin bewirtschaftet 10.203 Wohnungen (WE) mit 550.960 m² Wohnfläche, 122 Garagen, 1162 Stellplätze und 122 Gewerbeobjekte (2018). Darüber hinaus verwaltet sie einige Wohneinheiten, Garagen, Stellplätze und 37 Gewerbeobjekte. Das Eigenkapital belief sich auf rund 75 Mio. Euro (2018).

Beteiligungen: Stadtmarketing Gesellschaft Schwerin (10 %)

Geschichte 

1990 gab es in Schwerin die kommunale Wohnungsgesellschaft (heute WGS) und die Wohnungsgenossenschaft Schwerin von 1957 mit den großen Wohnsiedlungen Großer Dreesch I (heute Großer Dreesch), Großer Dreesch II (Neu Zippendorf),  Dreesch III (Mueßer Holz) und Dreesch IV (Krebsförden) mit zusammen 20.070 Wohnungen, Lankow mit 6300 WE und Weststadt mit 3500 WE. Die Wohnungen im Plattenbau waren im Durchschnitt um 54 m² groß und die Einwohnerdichte lag bei 200 bis 250 Einwohner pro Hektar.

1990, nach der Wende, wurde aus der kommunalen Wohnungsgesellschaft, die rund 2/3 der Plattenbauwohnungen in Schwerin besaß, eine städtische GmbH mit um 20.000 WEs. Sie verkaufte einen Teil ihrer Wohnungen, führte für alle Gebäude geförderte Sanierungen durch, ließ neue Wohnhäuser bauen und realisierte einige geförderte Rückbaumaßnahmen (Stadtumbau). Sie war beteiligt an den Städtebauförderungsprogrammen zur Verbesserung des Wohnumfeldes und der Sozialen Stadt in den 1990er und 2000er Jahren in den Großwohnsiedlungen.

In den 2010er Jahren konnte die WGS eine angespannte Finanzsituation bedingt durch die hohen Tilgungen der Altschulden erfolgreich bewältigen, die WGS stabilisiert sich zusehends (Geschäftsbericht 2018).

Weblinks 
 wgs schwerin

Einzelnachweise 

Wohnungsunternehmen (Mecklenburg-Vorpommern)
Gegründet 1990
Unternehmen (Schwerin)
Kommunales Unternehmen (Deutschland)